Цехин:

 Цехин — золотая монета, чеканившаяся в Венеции с 1284 года до упразднения Венецианской республики в 1797 году.
 Цехин — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

См. также 
 Zecchino d’Oro («Золотой Цехин») — итальянский фестиваль детской песни